Баранчик — білоруське прізвище.

Відомі носії 
 Баранчик Іван Іванович (1951) — український політик та дипломат. народний депутат України 3-го скликання.
 Іван Баранчик (1993) — білоруський професійний боксер, чемпіон світу за версією IBF.

Див. також 
 Баранчик Шон — серія коротких анімаційних фільмів про життя отари овець, вожаком якої є баранчик на ім'я Шон.
 Баранчик Шон (фільм) — британсько-французький ляльково-анімаційний пригодницько-комедійний фільм.
 Баранчик Шон: Фермагеддон — британська повнометражна анімаційна комедія, сіквел фільму «Баранчик Шон».

Білоруські прізвища